DU Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 12133 световых лет (около 3720 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13,98m до +12,87m.

Характеристики 
DU Андромеды — жёлто-белая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB) спектрального класса F5. Эффективная температура — около 5994 K.

Примечания